William Amherst ist der Name folgender Personen:

* William Amherst (General) (1732–1781), britischer Heeresoffizier und Politiker
 William Amherst, 1. Earl Amherst (1773–1857), britischer Peer und Politiker
 William Amherst, 2. Earl Amherst (1805–1886), britischer Peer und Politiker
 William Amherst, 3. Earl Amherst (1836–1910), britischer Peer und Politiker